Weissbachscharte är ett bergspass i Österrike.   Det ligger i distriktet Politischer Bezirk Zell am See och förbundslandet Salzburg, i den centrala delen av landet,  km väster om huvudstaden Wien. Weissbachscharte ligger  meter över havet.

Terrängen runt Weissbachscharte är bergig åt nordost, men åt sydväst är den kuperad. Weissbachscharte ligger uppe på en höjd. Den högsta punkten i närheten är Schönfeld Spitze,  meter över havet,  km öster om Weissbachscharte. Närmaste större samhälle är Saalfelden am Steinernen Meer,  km sydväst om Weissbachscharte. 

Trakten runt Weissbachscharte består i huvudsak av gräsmarker. Runt Weissbachscharte är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Inlandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är augusti, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är mars, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Bergspass i Land Salzburg